Prowincja Północna – prowincja Izraela
 Prowincja Północna – prowincja Nowej Kaledonii
 Prowincja Północna – prowincja Papui-Nowej Gwinei
 Prowincja Północna – prowincja Rwandy
 Prowincja Północna – prowincja Sierra Leone
 Prowincja Północna – prowincja Sri Lanki
 Prowincja Północna – prowincja Sudanu
 Prowincja Północna – prowincja Zambii